Шистів — село, Волинська область, Володимирський район.
 Шистів — озеро у Володимир-Волинському районі Волинської області